DSMA steht für:
DeepSea Mining Alliance, Verein für Tiefsee-Bergbau-Innovationen
Douglas Santa Monica Airfoil, Luftfahrtabkürzung
Siehe auch:
DSMA-Notice
Abkürzung